Ashley River ist der Name folgender Flüsse:

 Ashley River (Neuseeland), Fluss in Neuseeland
 Ashley River (Charleston Harbor), Fluss im Bundesstaat South Carolina, Vereinigte Staaten